Лига наций УЕФА 2022/2023 () — третий розыгрыш одноимённого международного турнира под эгидой УЕФА, с участием 55 национальных команд. Групповой этап пройдёт летом-осенью 2022 года, а заключительная финальная часть (плей-офф) запланирована на июнь 2023 года. Также на март 2024 года запланированы стыковые матчи Лиги С. Проведение турнира связано с Чемпионатом Европы 2024 года в Германии. Жеребьёвка группового этапа прошла 16 декабря 2021 года в Монтрё.

Формат
55 национальных команд будут разделены на 4 лиги, в лигах A, B и C по 16 команд, разделённых на 4 группы по 4 команды. В лиге D будет 7 команд и 2 группы, в одной 4 команды, а во второй 3. Команды распределены по лигам на основании общего рейтинга Лиги наций УЕФА 2020/2021. Каждая команда сыграет 6 матчей в своей группе, кроме группы D2, команды в которой сыграют по 4 матча по круговой системе в июне и сентябре 2022 года.

В высшем дивизионе, Лиге A, команды соревнуются, чтобы стать чемпионами Лиги наций УЕФА. 4 победителя групп Лиги A квалифицируются в финальную стадию Лиги наций в июне 2023 года, которая пройдёт в формате плей-офф, состоящем из полуфиналов, матча за 3-е место и финала. Полуфинальные пары, а также номинальные хозяева матча за 3-е место выбираются на жеребьёвке. Страна-хозяйка будет выбрана среди 4-х стран-участниц Исполнительным комитетом УЕФА, а победитель финала будет объявлен чемпионом Лиги наций.

Команды также соревнуются за выбывание и повышение в дивизион ниже или выше. В Лигах B, C и D победители групп переходят в дивизион выше, тогда как последние команды в Лигах A, B и C выбывают в дивизион ниже. Так как в Лиге C 4 группы, а в Лиге D только 2, команды, которые вылетят в дивизион D, будут определены в стыковых матчах в марте 2024 года.

Определение мест при равенстве очков
Согласно регламенту УЕФА, при равенстве очков у двух и более команд последовательно применяются следующие критерии:
 Количество очков в очных встречах;
 Разница мячей в очных встречах;
 Количество забитых мячей в очных встречах;
 Разница мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех гостевых матчах;
 Количество побед во всех матчах;
 Количество побед во всех гостевых матчах;
 Меньшее количество дисциплинарных очков во всех матчах (1 очко за 1 жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку, которая последовала после 2 жёлтых, 3 очка за прямую красную карточку, 4 очка за прямую красную карточку после жёлтой);
 Позиция общего рейтинга Лиги наций 2020/2021.

Определение мест в Лигах
Места в Лигах определяются в соответствие со следующими критериями:
 Позиция в группе;
 Количество очков;
 Разница мячей;
 Количество забитых мячей;
 Количество забитых мячей в гостевых матчах;
 Количество побед;
 Количество побед в гостевых матчах;
 Меньшее количество дисциплинарных очков во всех матчах (1 очко за 1 жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку, которая последовала после 2 жёлтых, 3 очка за прямую красную карточку, 4 очка за прямую красную карточку после жёлтой);
 Позиция общего рейтинга Лиги наций 2020/2021.

В Лиге D, где группы состоят из разного количества команд, результаты против последней команды в группе D1 не учитываются для определения мест 1, 2 и 3 команды. 

В лиге A первые 4 команды располагаются в рейтинге на основании результатов финальной стадии Лиги наций.

Определение мест в общем рейтинге
Места в общем рейтинге определяются в соответствие со следующими критериями:
 16 команд Лиги A располагаются в рейтинге с 1-го по 16-е место в соответствии с их рейтингом в лиге.
 16 команд Лиги B располагаются в рейтинге с 17-го по 32-е место в соответствии с их рейтингом в лиге.
 16 команд Лиги C располагаются в рейтинге с 33-го по 48-е место в соответствии с их рейтингом в лиге.
 7 команд Лиги D располагаются в рейтинге с 49-го по 55-е место в соответствии с их рейтингом в лиге.

Расписание 
Ниже приведен график проведения Лиги наций:

На март 2024 года запланированы также стыковые матчи для команд лиг C и D: первые матчи 21—23 марта 2024, ответные — 24—26 марта 2024. Эти же даты отведены для стыковых матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Если хотя бы одна команда-участница стыковых матчей Лиги наций будет участником и стыковых матчей отборочного турнира чемпионата Европы, то стыковые матчи Лиги наций будут отменены, команды лиги C сохранят свои места в ней.

Команды 

В соревновании примут участие все 55 сборных УЕФА.
Участники будут распределены на группы по 4 команды (исключение — одна группа Лиги D, где будет 3 команды).
Жеребьёвка групповой стадии прошла 16 декабря 2021 года.

  Команды, повышенные по итогам Лиги наций УЕФА 2020/2021
  Команды, пониженные по итогам Лиги наций УЕФА 2020/2021

Лига A

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Финальная стадия Лиги наций

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лига B

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Лига C

Группа C1

Группа C2

Группа C3

Группа C4

Стыковые матчи

Лига D

Группа D1

Группа D2

Общий рейтинг 
Результаты каждой команды учтены в подсчёте общего рейтинга турнира, который будет использован при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату Европы 2024.

Примечания 

Сезоны Лиги наций УЕФА